Princ Leopold Belgický, vévoda z Brabantu, hrabě z Henegavska (12. června 1859, Laken, Brusel, Belgie - 22. ledna 1869, Laken) byl druhým dítětem a jediným synem krále Leopolda II. Belgického a Marie Habsbursko-Lotrinské, a následníkem belgického trůnu.

Život 

Při narození byl Leopold, jako nejstarší syn tehdejšího korunního prince, oslovován jako hrabě z Hegenavska. V době jeho narození byl jeho dědeček Leopold I. Belgický, bývalý princ Sasko-Kobursko-Gothajský, vládnoucím belgickým králem.

Měl jednu starší sestru, Luisu, a dvě mladší sestry, Štěpánku a Klementinu, která se narodila po Leopoldově smrti. Představovala poslední naději jejich rodičů na dalšího syna.

Po smrti jeho dědečka a nástupu jeho otce na trůn se Leopold stal v roce 1865 vévodou z Brabantu.

Smrt 
Leopold zemřel v Lakenu v Bruselu 22. ledna 1869 na zápal plic poté, co spadl do rybníka.

Na pohřbu svého syna se král Leopold II. „zhroutil na veřejnosti, padl na kolena vedle rakve a nekontrolovatelně vzlykal.“ Tělo prince Leopolda bylo pohřbeno v královské kryptě v kostele Panny Marie z Lakenu v Bruselu.

Leopoldova předčasná smrt zanechala jeho otce pouze s dvěma dalšími dětmi: Luisou a Štěpánkou. Po smrti jejich syna se Leopold a Marie Jindřiška pokusili mít další dítě v naději na syna. Po narození další dcery Klementiny v roce 1872 pár opustil všechny naděje na dalšího syna a jejich již napjaté manželství se úplně rozpadlo.

Po jeho smrti v roce 1909, byl Leopold II. následován jeho synovcem Albertem I., jehož nejstarší syn později nastoupil na trůn jako Leopold III.

Vyznamenání 
  Španělsko: Rytíř Řádu zlatého rouna, 11. února 1866

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1859
Úmrtí v roce 1869
Zemřelí na zápal plic
Leopold II. Belgický
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Belgičtí princové
Muži